Роллен:
 Роллен, Жан (3 ноября 1938 — 15 декабря 2010) — французский режиссёр, сценарист, актёр, а также писатель.
 Роллен, Шарль (30 января 1661 — 14 декабря 1741) — французский историк и педагог.